Bobby Hebb (1938-2010)
 Donald Olding Hebb (1904-1985)

Derivados de Hebb
Teoria hebbiana — formulada por Donald Olding Hebb